Leati Joseph «Joe» Anoa'i és un lluitador professional i jugador de futbol americà retirat estatunidenc d'ascendència samoana. Actualment treballa per la WWE sota el nom de Roman Reigns.

Anoa'i és dues vegades campió mundial en ser dues vegades campió mundial de pes pesant de la WWE. També té un regnat com a Campió en Parelles de la WWE i al territori de desenvolupament de la WWE va ser Campió en Parelles de Florida de la FCW. A més de guanyar la vintena vuitena edició de Royal Rumble. Posseeix el rècord d'eliminacions, en Survivor Sèries (2013) i Royal Rumble (2014). Va ser membre del stable The Shield.

Carrera en futbol americà 
Anoa'i va jugar al futbol americà durant tota la secundària, tres anys en la Pensacola Catholic High School i un any a l'escola secundària d'Escambia. Durant aquest temps, va ser nomenat Jugador Defensiu de l'Any pel Pensacola News Journal. Després va assistir a l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, en l'equip dels Yellow Jackets, i va ser nomenat en el primer equip All-ACC en el seu últim any. Després de ser seleccionat en el NFL Draft 2007, va fitxar pels Minnesota Vikings. Al moment de ser tallat pels Vikings, que es va afegir a la llesta Jaguars de Jacksonville per proporcionar profunditat com Tackle Defensiu. En el 2008, Anoa'i va ser signat pels esquimals d'Edmonton i va acceptar un lloc en el roster de la pràctica de l'equip.

Carrera en lluita lliure professional

World Wrestling Entertainment/WWE (2010–present)

Florida Championship Wrestling (2010–2012) 
Al juliol de 2010, Anoa'i va signar un contracte amb la WWE i va ser assignat a Florida Championship Wrestling. Va aparèixer el 9 de setembre de 2010, amb el nom de Leakee, i fou derrotat per Richie Steamboat. Posteriorment, Idol Stevens el va derrotar, després que Wes Brisco ataqués a Idol, pel que el van desqualificar. El 21 de setembre va derrotar a Fahd Rakman, la que va esdevenir la seva primera victòria. Va continuar competint a FCW durant la resta de l'any, principalment en combats per parelles i en equips. El 16 de gener de 2011, Leakee va competir a la Batalla Reial de 30 homes, però va ser eliminat. Leakee va formar una aliança amb Donny Marlow. Van quedar fora de l'Aliança en ser derrotats pels Campions per Parelles Calvin Raines i Big Langston.

Al 2012 va guanyar al campió de pesos pesats de Florida Leo Kruger en una batalla per equips. El 5 de febrer va derrotar Dean Ambrose i Seth Rollins en una Triple Amenaça per ser el primer competidor per al Florida Heavyweight Championship. No va poder guanyar el campionat perquè va perdre davant Leo Kruger la següent setmana. Anoa'i va aparèixer el 31 d'octubre a NXT sota el nom de Roman Reigns i va derrotar a CJ Parker.

2012–2013 

Reigns va aparèixer el 18 de novembre de 2012 a Survivor Series al costat de Dean Ambrose i Seth Rollins durant el combat principal, en atacar a Ryback, cosa que va permetre a CM Punk mantenir el Campionat de la WWE. L'endemà a Raw van tornar a atacar a Ryback. El 26 de novembre es van donar a conèixer com The Shield (L'Escut) i van interrompre el combat principal entre CM Punk i Kane. Van atacar a aquest darrer i al seu company, Daniel Bryan, que el va venir a salvar. A causa d'aquests atacs, The Shield es va enfrontar a Ryback & Team Hell No (Kane & Daniel Bryan) en TLC: Tables, Ladders & Chairs en un combat de Taules, Escales i Cadires. Van guanyar aquest combat. El 27 de gener de 2013, a Royal Rumble, van atacar a The Rock durant el seu combat contra CM Punk. El 28 de gener a Raw es va revelar que el mànager de CM Punk, Paul Heyman, havia pagat a The Shield per treballar per a ell tot aquest temps.

Un temps després, The Shield va acabar sense fer soroll la seva associació amb Punk, i van començar un enfrontament amb John Cena, Ryback i Sheamus, que va provocar una lluita per equips el 17 de febrer a la Cambra d'Eliminació. Va guanyar The Shield, que van tenir el seu primer combat a Raw la nit següent, on van aconseguir la victòria contra Ryback, Sheamus i Chris Jericho. Posteriorment, Sheamus va formar una aliança amb Randy Orton i Big Show per enfrontar-se a The Shield a Wrestlemania 29. Però The Shield van sortir victoriosos. La nit següent, a Raw, The Shield van intentar atacar a The Undertaker, però el Team Hell No els van aturar. Això va provocar una lluita per equips en l'episodi del 22 d'abril de Raw, que va guanyar The Shield. A l'episodi del 13 de maig de Raw, la ratxa invicta de The Shield en combats per equips de 3 homes va acabar amb una derrota per desqualificació contra Cena, Kane i Bryan.

El 19 de maig de 2013, a Extreme Rules, Reigns va derrotar, juntament amb Seth Rollins, a Team Hell No, i es van coronar com els nous Campions per Parelles de la KYC. Rollins i Reigns van fer la seva primera defensa televisada d'aquests títols a l'episodi del 27 de maig de Raw, i van derrotar els Team Hell No en la revenja proposada. A Payback, van retenir els títols davant de Randy Orton i Daniel Bryan; a Money in the Bank, davant The Usos; a Kick Off i a Night of Champions, davant The Prime Time Players (Darren Young i Titus O'Neill). Després, The Shield es va aliar amb The Authority, i es van trasnformar en els guardaespatlles de Triple H i Stephanie McMahon, i es van involucrar amb la família Rhodes. Al Raw del 30 de setembre, Triple H va donar una oportunitat a Cody Rhodes i a Goldust de tornar a la WWE si derrotaven The Shield a Battleground, però si The Shield guanyava, no només no tornarien a la WWWE, sinó que el seu pare, Dusty Rhodes, seria acomiadat. The Shield, finalment, van ser derrotats, i els Rhodes es van guanyar el seu lloc a la WWE.

El 14 d'octubre a Raw, es van tornar a enfrontar als Rhodes amb els seus títols en joc. Van tornar a perdre el combat i els títols, ara per una interferència de Big Show. Van tenir la seva revenja a Hell in a Cell, però van tornar a ser derrotats. A Survivor Series, Reigns va ser l'únic supervivent del seu equip en el 5-on-5 Tag Team Match, després d'eliminar quatre membres de l'equip contrari. a TLC (Tables, Ladders, and Chairs), The Shield va ser derrotat per CM Punk en un 3-on-1 Handicap Match, després que Reigns li apliqués un Spear per accident a Dean Ambrose, cosa que va fer augmentar la tensió a l'equip.

2014 
Reigns va derrotar a CM Punk en una lluita individual després d'una distracció d'Ambrose el 6 de gener de 2014, derrota que el va convertir en l'únic membre de The Shield que va guanyar Punk. Va participar a Royal Rumble 2014. Fou el 15è en entrar al ring i va superar el rècord de Kane en eliminar 12 lluitadors en un sol Royal Rumble. Va eliminar els seus dos companys d'equip i va ser un dels últims, abans de ser eliminat per Batista. La nit següent a Raw, The Shield va competir en un combat per equips de 3 homes contra Daniel Bryan, Sheamus i John Cena. L'equip que guanyés tindria l'oportunitat de competir a Elimination Chamber pel Campionat Mundil del Pes Pesant de la WWE. The Shield va perdre el combat per desqualificació, després que The Wyatt Family va interrompre i van atacar Cena, Sheamus i Bryan. The Shield va buscar revenja amb The Wyatt Family a Elimination Chamber, però van perdre l'esmentat combat.

Al març, The Shield van començar un enfrontament amb Kane En les següents setmanes, The Shield va continuar intercanviant atacs amb Kane, qui, acompanyat per The New Age Outlaws, van lluitar per equips a Wrestlemania 30, combat que va guanyar The Shield. A l'episodi del 7 d'abril de Raw, The Shield va tallar oficialment els llaços amb The Authority quan Kane va revelar que Triple H havia coordinat l'atac rebut setmanes abans. Com a conseqüència, The Shield van atacar tots els membres de The Authority, tot protegint el nou campió mundial del pes pesant de la WWE, Daniel Bryan. En les setmanes següents, The Shield va combatre amb grans desavantatges per ordre de Triple H. The Shield, més tard, va derrotar Evolution a Extreme Rules i Payback. Quan Batista va deixar Evolution al juny, Triple H va començar el seu "pla B": va fer que Seth Rollins traís The Shield i s'aliés amb ell.

La resta de The Shield (Reigns i Ambrose) es van dissoldre posteriorment sense fer gaire soroll. Reigns ja feia servir una nova música d'entrada. A l'episodi del 16 de juny de Raw, Reigns va convèncer Vickie Guerrero per tal que aquesta l'afegís a la Royal Rumble per aconseguir un lloc al Money in the Bank Ladder Match pel Campionat Mundial del Pes Pesant de la WWE. Reigns va guanyar el Royal Rumble en eliminar Rusev. Al Money in the Bank, però, no va poder guanyar el contracte. A Battleground, Reigns va participar en el Fatal Four-Way Match pel Campionat, que va guanyar Cena i va retenir el títol. La nit següent, a Raw, Triple H anava a anunciar que Randy Orton seria el contendent número ú pel Campionat, però Reigns va atacar Orton. A causa d'això, Triple H va perdre la confiança que tenia en Orton i el va substituir en el combat pel títol. Per això, Reigns i Orton van començar una animadversió que va culminar a SummerSlam, quan Reigns va derrotar Orton.

A l'episodi del 23 de juny de Raw, va ser culpable d'enverinament en posar un laxant en un got de cafè. En principi, Reigns creia que el cafè era per Triple H, però finalment fou Stephanie McMahon qui se'l va prendre, i va haver de ser ingressada a l'hospital.

Després, un combat amb els seus ex-companys a The Shield, Seth Rollins i Dean Ambrose, va acabar amb Rollins lesionant Ambrose, pel que Reigns va atacar Rollins durant el seu discurs "en honor" d'Ambrose. Per això, hi hagué un bre enfrontament entre Reigns i Rollins, que es dirigia a un combat a Night of Champions. Abans de la lluita, però, Reigns hagué de ser operat d'urgència d'una hèrnia. Per això, Rollins va ser declarat guanyador per abandonament de Reigns, que fou declarat fora d'acció indefinidament. Reigns va tornar a la televisió a l'episodi del 8 de setembre de Raw, quan la WWE li va atorgar l'Slammy Award a la "Superestrella de l'Any". Sis dies més tard, a TLC, quan Big Show va interrompre el combat de John Cena contra Seth Rollins, Reigns va atacar Big Show i Rollins, i Cena va guanyar. Això va provocar una animadversió entre ell i Big Show. Ambdós van combatre en múltiples ocasions, guanyant Reigns per compte de 3 i per desqualificació.

2015 
El 25 de gener de 2015, Reigns va guanyar el Royal Rumble 2015 després d'entrar el 19è i eliminar 6 lluitadors. Durant la lluita, The Rock va retornar breument per ajudar Reigns en l'atac de Big Show i Kane. La nit següent, a Raw, Reigns va reconèixer que forma part de la família Anoa'i per primera vegada a televisió. A l'episodi del 2 de febrer de Raw, Reigns va perdre amb Big Show. Era la primera vegada que Reigns perdia per compte de 3 en una lluita individual amb el roster principal de la WWE. També en aquest episodi, per aclarir la controvèrsia de la intervenció de The Rock al Royal Rumble, Reigns va acordar jugar-se la seva oportunitat pel títol a Wrestlemania. El seu contrincant fou Daniel Bryan a Fastlane, on Reigns va guanyar i va sortir reforçat pel combat a Wrestlemania pel títol de la WWE contra Brock Lesnar. A Wrestlemania 31, després de lluitar amb Lesnar durant 15 minuts, Seth Rollins va canviar el seu contracte de Money in the Bank per entrar en un Triple-Threat Match. Rollins va guanyar el Campionat per sobre de Reigns. Aquest, posteriorment, va reprendre les seves tibantors amb Big Show, després que aquest superés una altra triple amenaça contra Ryback i Orton en l'edició de Raw del 6 d'abril, i que el 12 d'abril apliqués un Chokeslam en un taxi. Tot això va portar a un Last Man Standing Match entre Big Show i Reigns a Extreme rules, en el que Reigns va guanyar. A Payback, Reigns va tornar a fallar en l'intent de guanyar el Campionat del Pes Pesant contra Seth Rollins en un Fatal 4-Way Match, que també va incloure Ambrose i Orton. Rollins va guanyar en derrotar Orton.

A Money in the Bank, Reigns va competir el combat de l'escala, però no va poder guanyar per una interrupció de Bray Wyatt, que va atacar Reigns quan mirava de despenjar el maletí. Aquella mateixa nit es va anunciar que Reigns s'enfrontaria a Wyatt a Battleground. Aquí, Reigns va perdre contra Wyatt a causa d'un atac de Luke Harper, que es va tornar a unir a Wyatt i van recuperar The Wyatt Family. El 6 d'agost, a SmackDown, Reigns va desafiar Wyatt a un combat per parelles a SummerSlam, i Wyatt va acceptar. A SummerSlam, Reigns i Ambrose van aconseguir derrotar The Wyatt Family. El 24 d'agost, a Raw, Reigns i Ambrose van lluitar contra Wyatt i Harper en un combat de revenja de SummerSlam. En aquest combat, Braun Strowman va atacar Reigns i es va unir a The Wyatt Family. Això va dur a l'anunci que Wyatt, Harper i Strowman s'enfrontarien a Reigns, Ambrose i un company de la seva elecció en una lluita per equips de 3 homes a Night of Champions. Chris Jericho fou el company escollit per Reigns i Ambrose, però van perdre.

Reigns es va centrar en Bray Wyatt. Van pactar una lluita a Hell in a Cell, on Reigns va aconseguir guanyar Wyatt. La nit següent, a Raw, es va pactar un combat classificatori per determinar el contrincant de Seth Rollins pel títol. Va guanyar a Kofi Kingston i a Kevin Owens, a Dolph Ziggler i Alberto del Rio i va quedar com a contrincant confirmat de Rollins. Però el 5 de novembre, en una gira per Europa, Rollins va patir una lesió i va deixar el campionat vacant. El 9 de novembre a Raw, Triple H va informar que el títol quedava vacant i va oferir a Reigns ser el nou campió a canvi d'unir-se a The Authority. Reigns va rebutjar el pacte i Triple H va organitzar un torneig per coronar un nou campió a Survivor Series. En les setmanes següents, Reigns va guanyar Big Show i Cesaro per avançar en le semifinals de Survivor Series. Allí, va derrotar Alberto del Rio a la semifinal i a Dean Ambrose a la final, pel que va aconseguir guanyar per primer cop el Campionat Mundial de Pes Pesant de la WWE. Triple H va sortir al ring per celebrar-ho, però Reigns el va atacar amb una Llança. Llavors, Sheamus va atacar Reigns i va canviar el maletí de Money in the Bank. El 23 de novembre a Raw, Reigns va exigir a Triple H la seva revenja pel campionat guanyat per Sheamus, però Triple H va pactar la clàusula de revenja per TLC. Allà, Reigns va perdre a causa de la intervenció de The League of Nations. Un cop finalitzat el combat, Del Rio i Rusev van celebrar la victòria amb Sheamus, però Reigns els va atacar i, posteriorment, va atacar Sheamus amb una cadira. Llavors The Authority va entrar al ring per parar Reigns, que va seguir atacant Triple H. Aquest va haver de sortir en llitera del ring. La nit següent a Raw Stephanie McMahon es va enfrontar amb Reigns i el va bufetejar. Després, va cridar Vince McMahon, que li va posar un ultimàtum: si perdia un cop més, seria acomiadat. Es va pactar un combat amb Sheamus aquella mateixa nit a Raw, i Reigns va aconseguir guanyar-lo malgrat les interferències de Vince McMahon, i va aconseguir guanyar el Campionat Mundial per segon cop.

2016–present 
El 4 de gener a Raw, Reigns es va enfrontar a Sheamus en una revenja pel Campionat mundial de pes pesant de la WWE amb Vince McMahon com a àrbitre especial. En aquesta lluita, Reigns va aconseguir retenir el títol malgrat el gran desavantatge de tenir Vince i Stephanie McMahon i Scott Armstrong en contra. Després, Vince McMahon va determinar que defensaria el títol a Royal Rumble, i que entraria el primer al ring. Allà, fou eliminat per Triple H. A Fastlane, va guanyar a Dean Ambrose i Brock Lesnar per aconseguir una nova oportunitat pel títol mundial de Triple H a Wrestlemani 32.

El dilluns 22 de febrer, a Raw, fou atacat per Triple H, que el va llençar contra la taula dels comentaristes i altres agressions, pel que Reigns va acabar amb una lesió al nas.

Durant el Royal Rumble 2018 va ser eliminat el penúltim per Shinsuke Nakamura. A la retransmissió de Raw del 15 de febrer es va classificar per Elimination Chamber 2018, on va guanyar John Cena, Seth Rollins, The Miz, Finn Balor i Braun Strowman i, així, s'enfrontarà a Brock Lesnar pel campionat mundial.

Personatge i recepció 
El personatge de Roman Reigns va ser establert per la WWE com el «powerhouse» i el «pes pesant» de The Shield, així com un «atleta excepcional». Notable com el membre que menys parlava de The Shield, a mitjan 2013, el personatge de Reigns va ser ajustat de «el tranquil al qual se li dona una o dues línies» a ser «ultraconfiado», que només necessita «unes paraules per fer el seu punt» i una font de lideratge amb «força tranquil·la». CM Punk més tard va revelar que se li va recordar constantment fer a Reigns lluir «molt, molt fort» en la seva lluita en l'esdeveniment de desembre de 2013 TLC, a pesar que The Shield estava programat a perdre. Reigns va ser guardonat amb el premi al «major progrés» del 2013 de la Wrestling Observer Newsletter. Quan el Royal Rumble de 2014 es va reduir a solament Reigns i Batista, Reigns va ser ovacionat malgrat haver estat un heel per més d'un any. Reigns més tard va reconèixer que la lluita amb la seva «extremadament vocal» reacció de l'audiència com una «situació cool» i un «moment surreal». A mitjan 2014, Stone Cold Steve Austin va dir que va veure un gran potencial en Anoa'i, mentre que David Shoemaker de Grantland va escriure que Anoa'i tenia «misteri i intensitat», així com «superestrella escrit en ell».

Després que The Shield es va dissoldre, Reigns (a diferència dels altres exmiembros de The Shield) va conservar gran part de l'estètica de The Shield, incloent vestimenta, tema musical i entrada al ring. Es va assenyalar al juliol de 2014 que Reigns estava rebent «un segell d'aprovació vocal» del públic en viu. Malgrat això, es van fer comparacions entre Reigns i John Sopa; el lluitador Mikey Whipwreck va comentar en 2015 que la WWE feia al personatge de Reigns «parlant i tractant de ser com John Sopa» en programes de televisió, que Whipwreck va predir que seria «molt polarizante». Whipwreck també va dir que Anoa'i no tenia la capacitat de, ja sigui de «protegir el seu personatge i la forma en què es troba amb el públic» o «posar el seu toc personal al seu personatge». Els comentaristes de la Pro Wrestling Torch Newsletter van criticar diversament a Reigns en 2014 i 2015, escrivint que ja «està rebent el tractament tipus John Sopa. Té l'aspecte que les dones estimen i els nens perquè gairebé té l'aspecte d'un superheroi [...] El seu treball en el ring és decent pel que pugui fer però el seu set de moviments és molt limitat». També inclòs va ser el seu «lliurament forçat de promos», així com la seva «expressions facials i llenguatge corporal» «petulante i molest» per un face superior, que «espanta a molts fans». Matt O'Brien de WrestleView va sentir al març de 2015 que «el passat any ha estat només nosaltres parlant de [Reigns] tenint potencial, però en realitat no ha crescut. En tot cas, la ruptura de The Shield li ha exposat».

En resposta als informes que Reigns va ser establert a rebre un push a l'esdeveniment principal de camí a WrestleMania 31, els crítics del Wrestling Observer, Pro Wrestling Torch, Grantland i WrestleView van expressar la seva preocupació des de finals de 2014 fins a principis de 2015 que Reigns, malgrat «no estar completament llest», estava «sent empès de manera massa dura, massa aviat», mentre que la WWE va tractar de fer-li la seva propera «estrella insígnia», «sense importar com reaccionessin els fans». El seu ràpid ascens fins a l'esdeveniment principal es va comparar amb el de Dièsel en 1994-1995. WWE també va ser criticada per Tv.com per tenir a Daniel Bryan i a Paul Heyman aprovant a Reigns després de Fastlane amb «dos promos sorprenentment transparents... tractant d'il·lustrar la grandesa de Reigns». En resposta als comentaris que Reigns «no estava preparat» per al primer lloc, Triple H diijo que ningú està llest per ser llançat a aquesta posició. mentre que Paul Heyman va dir que detractors eren «cecs del talentós que aquest jove és [...] Ell s'ha adaptat a aquest negoci tan ràpid com qualsevol que he vist mai».

La victòria de Reigns al Slammy Award a la superestrella de l'any 2014 va obtenir sorpresa fins al punt d'acusacions de frau en els vots cap a la WWE, però tant Pro Wrestling Insider com Dave Meltzer van afirmar que la votació dels afeccionats era legítima. Un mes més tard, Reigns va quedar en segon lloc per al premi al lluitador «més sobrevalorado» del 2014 de la Wrestling Observer Newsletter. En una entrevista publicada el gener de 2015, Anoa'i es va descriure com «aconseguint una atmosfera barrejada de tant en tant», amb «molt amor» i «odi enmig d'ella». Durant el Royal Rumble 2015, Reigns va ser esbroncat durant i després de la lluita, malgrat retratar a un face i ser avalat per The Rock. Escrivint uns mesos després de Royal Rumble, Paul Heyman va suggerir que la recepció negativa que Reigns va rebre es va deure als aficionats sent portats a creure que el seu company participant en el Royal Rumble Daniel Bryan, que havia estat eliminat en la meitat de la lluita, faria un «miraculós retorn» en l'esdeveniment, que va portar a Reigns sent vist com «l'home parat en el camí de Daniel Bryan». Triple H va reconèixer la negativa resposta dels fans a Reigns en programes televisats, però va dir que Reigns havia rebut respostes més favorables en esdeveniments no televisats. Segons informes, WWE va confiscar signes anti-Reigns de fans tant abans com després de WrestleMania 31. El març de 2015, Jason Powell de Prowrestling.net va dir respecte a Reigns: «No puc recordar a un lluitador de l'esdeveniment principal de WrestleMania que no hagi parlat al programa anterior a l'esdeveniment. Realment van fer més del possible per protegir-ho». A més, quan a Dave Meltzer se li va preguntar si hi havia hagut alguna vegada un lluitador amb menor grau d'acceptació que Reigns en l'esdeveniment principal de WrestleMania. Meltzer va respondre: «No, no n'hi ha hagut mai». En WrestleMania 31, Pro Wrestling Torch va descriure que Reigns va rebre «esbroncs universals» i dits mitjans, així com assenyalant que Reigns necessitava seguretat per a la seva entrada a través de la multitud, no obstant això, la lluita de l'esdeveniment principal de WrestleMania va ser molt bé rebuda per Pro Wrestling Torch i el Canadian Online Explorer, i l'esdeveniment en si es va informar que va ser l'esdeveniment més taquiller en la història de la companyia. En el Raw posterior a WrestleMania, Reigns va ser esbroncat durant la seva lluita d'equips en l'esdeveniment principal.

Malgrat la reacció negativa dels fans a principis de 2015, les actuacions de Reigns van ser àmpliament elogiades per crítics. David Shoemaker de Grantland va dir que Reigns havia «superat totes les expectatives» des de després de Royal Rumble a Extremi Rules. Aquest sentiment va ser compartit pels crítics de prowrestling.net i Rolling Stone, que sentien que Reigns havia «lliurat gran en tres lluites consecutives en pagui-per-veure» en Fastlane, WrestleMania i Extremi Rules, incloent «una actuació estel·lar» en WrestleMania on Reigns «va demostrar que pertany».

Vida personal 

Tant el seu pare Sika com el seu germà Matt són lluitadors professionals. Com a membre de la família Anoa'i, ell és el cosí de lluitadors professionals Dwayne «The Rock» Johnson, Umaga, Rikishi, els Usos, Jimmy Snuka i Yokozuna.

En l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, Anoa'i va estudiar administració.

Anoa'i es va casar amb Galina Joelle Becker a principis de desembre de 2014. Té una filla, amb qui va aparèixer en un anunci de servei públic al juny de 2014.

Referències 

Lluitadors de lluita lliure professional estatunidencs
Lluitadors de la WWE
Alumnes de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia
Esportistes de Florida
Actors de Florida
Naixements del 1985